Zimowe Igrzyska Olimpijskie 1952
 Letnie Igrzyska Olimpijskie 1952